Název Přítel lidu nesla v historii řada periodik

  „L'Ami du peuple“ – francouzský revoluční list
 „L'Ami du peuple“ – kanadský týdeník vycházející v letech 1942–1968
 „Přítel lidu – Przyjaciel ludu“ – časopis Slezské církve evang. a. v.
 „Przyjaciel ludu“ – tiskový orgán Lidové strany Polska, vycházející s přestávkami v letech 1889–1947
 „The People's Friend“ – britský týdeník (vychází od roku 1869)
 „Volksfreund“ – rakouský týdeník vycházející v letech 1890–1939
 „Друг народа“ – ruské periodikum vycházející v Petrohradě v roce 1917
 aj.